Польский спуск — улица в исторической части Одессы, от Таможенной площади до улиц Греческой (по чётной стороне) и Бунина (по нечётной стороне), оканчивается примыканием к Польской улице. Проходит по дну Карантинной балки.

История 
Известен с 1820 года.

Название дано по близлежащей улице — Польская, места компактного проживания одесских поляков.

Имела также названия — Таможенный спуск (1846), Портовый спуск (1853, 1857), спуск Кангуна (1924, назван в память Кангуна Моисея Исааковича — начальника штаба Красной гвардии, погибшего 1 (14) декабря 1917 года накануне Январского восстания. Название Польский спуск возвращено 18 августа 1994 года.

В ночлежном доме на углу с Ланжероновским спуском (д. 2) останавливались Александр Грин (1896) и Максим Горький (1891), искавшие работу в одесском порту и на судах.

Достопримечательности 
 Памятник Потёмкинцам («Потёмкинцам — потомки»)

 Дерибасовская улица соединяется с Польским спуском лестницей, по сторонам которой устроен сквер. Участок может быть застроен

 дом купца Томазини (1846).

 Строгановский мост через Карантинную балку. Длина современного моста 110 м, он построен в первой половине 1980-х годов из железобетона. Первый мост здесь был построен в 1853—1863 годах, архитекторы К. Я. Маевский, Ф. В. Гонсиоровский (с 1862).

Улица в кинематографе 
 На лестнице к этой улице в конце первой серии фильма «Приморский бульвар» происходит объяснение Саши и Даши, после которого Даша уезжает по этой улице на скейтборде.

 На этой же лестнице снималась сцена из детской двухсерийной музыкальной комедии «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные». Упомянутая сцена из фильма известна среди поклонников под аббревиатурой МТЯМ (от четырёх первых слов фразы Васи Петрова: «Могу тебе я, Маша, вмазать так, что ты об этом долго будешь помнить и сразу перестанешь быть строптивой!..»)

Литература 
Пилявский В. А. Здания, сооружения, памятники Одессы и их зодчие. — 2-е изд. — Одесса: Optimum, 2010. — 276 с. — ISBN 978-966-344-377-5.

Примечания

Ссылки 
ПОЛЬСКИЙ СПУСК

Спуски Одессы